Михаил Аксёнов:
 Аксёнов, Михаил Афанасьевич — бригадир тракторной бригады Полетаевской МТС Челябинской области, Герой Социалистического Труда.
 Аксёнов, Михаил Васильевич (1864—1912) — смоленский педагог, краевед.
 Аксёнов, Михаил Матвеевич (1921—1991) — советский краевед, музейный работник.
 Аксёнов, Михаил Петрович (1934—2002) — советский и российский археолог, профессор Иркутского университета.
 Аксёнов, Михаил Фёдорович (1924—1988) — полный кавалер ордена Славы.